CNCD est l'abréviation de :
 Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD), mouvement d'opposition algérien.
 Centre national de coopération au développement, organisation non gouvernementale belge de coopération au développement active.
 Commission nationale de la coopération décentralisée, commission gouvernementale française du ministère des Affaires étrangères.

Code
Abréviation